Sidan ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed Sidan, Verkehrsminister von Libyen
 Ali Sidan (* 1950), Premierminister von Libyen, siehe Ali Seidan

Siehe auch:

 Zidane (Begriffsklärung)
 Zidan